Manor Food est une chaîne de supermarchés appartenant au Groupe Manor dont le siège se trouve a Bâle.

Notes et références 

Manor Food

Entreprise ayant son siège dans le canton de Bâle-Ville